Bartelsgraben ist ein Gewässername:

 Bartelsgraben (Gespringsbach), rechtes Bachtal zum Gespringsbach vor Markt Zellingen, Landkreis Würzburg, Bayern, überspannt von der Talbrücke Bartelsgraben (Bartelsgrabentalbrücke)
 Bartelsgraben (Wern), linker Zufluss der Wern nach Oberwerrn, Gemeinde Niederwerrn, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Bardelgraben, linker Entwässerungskanal zur Großen Aa bei Suttrup, Stadt Freren, Landkreis Emsland, Niedersachsen